Císař, Cisár bzw. Cisar (tschechisch „Kaiser“) ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Cisar (* 2000), slowenischer Biathlet
 Alexandru Theodor Cisar (1892–1954), römisch-katholischer Erzbischof von Bukarest
 Čestmír Císař (1920–2013), tschechischer Politiker
 Franz Cisar (1908–?), österreichischer Fußballspieler
 Marián Cisár (* 1978), slowakischer Eishockeyspieler
 Raphael Cisar (* 1991), österreichischer Schauspieler und Regisseur